Rawak ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Ryffel-Rawak (* vor 1945 als Doris Rawak), Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Autorin

Siehe auch:
 Rawak Vihara, Ruinen der buddhistischen Klosterstadt Rawak (chinesisch 热瓦克佛寺遗址, Pinyin Rèwǎkè Fósì Yízhǐ)